Il Campionato Interregionale 1984-1985 fu la 37ª edizione del campionato di categoria e il V livello del calcio italiano.

Stagione

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Girone B 
La Castanese è una rappresentativa della città di Castano Primo.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
La Gallaratese è  stata poi riammessa nel Campionato Interregionale 1985-1986.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Girone D 
Il Bagnoli è una rappresentativa della città di Bagnoli di Sopra.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
Giorgione e Valdagno terminarono il campionato a pari punti. Essendo in parità anche il conto degli scontri diretti, si rese necessario uno spareggio.

Spareggi

Spareggio promozione

Girone E 
La Big Blu Castellina è una rappresentativa della città di Castellina in Chianti.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Viareggio è stato poi riammesso nel Campionato Interregionale 1985-1986.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Girone G 
L'Elettrocarbonium è una rappresentativa di Narni Scalo.Il Tiberis è una rappresentativa della cittadina di Umbertide.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Tivoli è stato poi riammesso nel Campionato Interregionale 1985-1986.

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Girone I 
Il Rifo Sud è una compagine della città di Palma Campania.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Nardò e la Gioventù Brindisi hanno scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Giugliano non venne poi promosso in Serie C2 1985-1986 per un illecito sportivo. Al suo posto fu promosso il Nola.

Girone L 
Il Forio è una rappresentativa della città di Ischia.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Girone M

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Mazara ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Marsala ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Paternò è stato poi riammesso nel Campionato Interregionale 1985-1986.

Girone N 
Il Montalbo è una rappresentativa di Siniscola. L'Ozierese è una rappresentativa della città di Ozieri. Il Fersulcis è una rappresentativa di Iglesias.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 1985-1986.
      Retrocessa in Promozione 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio, solo per l'assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o per la retrocessione), le squadre a pari punti erano classificate secondo la classifica avulsa.

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984